Steinschlag steht für:

 Steinschlag: Niedergang von Steinen als Geröll oder Schutt an einem Hang
 Steinschlag (Sachschaden): Beschädigungen durch aufgewirbelte Steine an den nachfolgenden Fahrzeugen
 Steinschlag (Roman): Buch von Emil Zopfi, erschienen 2002

Film und Fernsehen
 Steinschlag (2005): schweizerischer Fernsehfilm von Judith Kennel aus dem Jahr 2005 
 Steinschlag: Folge aus der Fernsehserie Die Bergretter aus dem Jahr 2012